Дерна:

 Дерна — город в Ливии, столица муниципалитета Дерна.
 Дерна — муниципалитет в Ливии.